Об'єкти NGC
Телескоп (сузір'я)
Галактики